Kościeniewicze to nazwa miejscowości w Polsce i na Białorusi.

Miejscowość w Polsce 
 Kościeniewicze – wieś w województwie lubelskim

Miejscowość na Białorusi 
 Kościeniewicze – wieś w obwodzie mińskim

Linki zewnętrzne